Dit is een lijst van Duitse woorden en uitdrukkingen die soms in de Nederlandse taal gebruikt worden.
NB. Zelfstandige naamwoorden ontleend aan het Duits worden conform de 'Leidraad Nederlandse spelling' met een kleine letter geschreven (übermensch, aha-erlebnis), behalve wanneer het woord een eigennaam of historische gebeurtenis (Wehrmacht, Endlösung, Wirtschaftswunder) is. Ook wanneer het om een woordgroep gaat, krijgen de zelfstandige naamwoorden een hoofdletter (auf Wiedersehen). In de tweede kolom is de juiste Nederlandse spelling aangegeven.

Woorden

Uitdrukkingen

Zie ook
 Germanisme
 Verklarende woordenlijst uit de Tweede Wereldoorlog: Duits
 Lijst van germanismen in het Nederlands
 :en:List of German expressions in English

 
Nederlands idioom
Duitse woorden en uitdrukkingen